«Память сердца» — советский фильм 1958 года режиссёра Татьяны Лиозновой.

Сюжет 
Началось с того, что известный английский журналист Ральф Паркер рассказал мне историю британского военного лётчика, служившего во время войны в американском воздушном флоте и сбитого немецкими зенитками над оккупированной территорией.

В 1944 году английский лётчик Ральф Чадвик в ходе «Операции Фрэнтик» сбит над советской территорией оккупированной немцами. Тяжело раненого летчика подобрала русская учительница Екатерина Ивановна, выходила, пряча его в подвале школы. С помощью бесстрашного школьника Васюкова установила контакты с партизанами. Когда англичанин окреп, они втроем пошли в лагерь партизан, но по пути попали в засаду немцев, и Екатерина получила тяжёлое ранение. Ральфа переправили в Москву, затем в Англию. Когда после войны он приехал в СССР, то узнал, что Екатерина тогда погибла.

В ролях 

 Андрей Попов — Ральф Чадвик, английский военный лётчик
 Тамара Макарова — Екатерина Ивановна Федотова, учительница
 Слава Жилин — Федя Васюков, ученик, связной партизан
 Владимир Селезнёв — Федор Дмитриевич Васюков, учитель истории
 Георгий Шаповалов — Василий Константинович Савёлов, председатель колхоза
 Ральф Паркер — Строубридж
 Роберт Даглиш — Джордж Бригс
 Леонард Уинкотт — Сэм Хигби
 Клавдия Лепанова — Эйлин, жена Ральфа
 Елизавета Алексеева — Оливия, сестра Эйлин
 Салли Белфридж — Имэджи, дочь Оливии
 Валентина Беляева — Савёлова, жена председателя
 Владимир Борискин — эпизод
 Хайнц Браун — немецкий майор
 Игорь Косухин — сын Ральфа
 Яков Ленц — директор школы
 Владимир Прохоров — лётчик
 Яков Халецкий — немец
 Николай Смирнов — Пономарёв, командир партизанского отряда
 Валентина Пугачёва — медсестра в партизанском отряде
 Нина Меньшикова — Екатерина Ивановна, учительница
 Нина Зорская — ''организатор принимающей стороны

Источники 
 Память сердца // Советские художественные фильмы: 1958—1963 / ВГФК, Москва. — М.: Искусство, 1968. — стр. 69

Фильмы СССР 1958 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы о Великой Отечественной войне